Comensoli ist der Familienname folgender Personen:

 Geltrude Comensoli (1847–1903), italienische Ordensgründerin
 Mario Comensoli (1922–1993), Schweizer Maler des Realismus
 Peter Comensoli (* 1964), Weihbischof in Sydney